MDSI steht für:
 Manufacturing Data Systems Inc., US-amerikanisches IT-Unternehmen
 San Isidro Air Base (ICAO-Code), Militärflughafen bei San Isidro (Santo Domingo), Dominikanische Republik

Abkürzung